Loppersum (plaats in Groningen), een dorp in de Nederlandse gemeente Eemsdelta
Loppersum (gemeente), een voormalige gemeente in de provincie Groningen
Loppersum (gemaal), een gemaal bij Loppersum (Groningen)
Loppersum (Oost-Friesland), een dorp in Oost-Friesland (Duitsland)